Hercegovačka nogometna zona  je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1970./71.  Sudjelovalo je 15 klubova, a prvak je bila "Lokomotiva" iz Mostara.

Ljestvica 

 Duvno - tadašnji naziv za Tomislavgrad 
 Lištica - tadašnji naziv za Široki Brijeg

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice  
 Druga savezna liga 1970./71.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Ešref Selimović, Mate Kelava: Povijest nogometa u Tomislavgradu : od Tomislava do Tomislava, Tomislavgrad, 2014.,   (Matica hrvatska)  (Naša ognjišta), str. 209-212   
  

1970-71 1b Hercegovina
BIH 1b Hercegovina 
1970-71 1b Hercegovina
1970-71